Calibri – famiglia di caratteri tipografici
 plurale di calibro – strumento di misura della lunghezza
 plurale di calibro – diametro interno o esterno di un tubo